Master File si può riferire a:
 Master File Table – chiave (metadato) che definisce un volume NTFS.
 Lupin the 3rd - THE MASTER FILE – videogioco dedicato a Lupin III.
 Rupan Sansei - Master File – OAV dedicato a Lupin III.